Barceloneta kan verwijzen naar:

La Barceloneta, een wijk in Barcelona (Spanje)
Barceloneta (metrostation), een metrostation in Barcelona (Spanje)

Barceloneta (gemeente), een gemeente in Puerto Rico
Barceloneta (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente in Puerto Rico